Le mot purisme est employé dans plusieurs contextes :
 dans le domaine artistique, le terme désigne un courant des arts plastiques :
 en Italie à partir de  1834 : le purisme italien issu du mouvement nazaréen
 en France dans les années 1920 : le purisme né d'une critique du cubisme.
 en linguistique, le purisme est une attitude cherchant à rendre une langue « pure ».